Опоцкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Архиепископ Алексий (в миру Алексей Алексеевич Опоцкий; 1837—1915) — архиепископ Тверской и Кашинский.
 Епископ Анастасий (в миру Василий Александрович Опоцкий; 1830—1905) — епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Епископ Макарий (в миру Николай Михайлович Опоцкий; 1872—1941) — епископ Череповецкий, викарий Новгородской епархии.